

Patronyme

 Jean Grolier de Servières (1479-1565), Trésorier de France et célèbre bibliophile de la Renaissance ;
 Nicolas Grollier de Servière (1596–1689), ingénieur lyonnais et inventeur de machines fantastiques ; le contenu de son cabinet de curiosités fut publié en 1719 par son petit-fils ;
 Charlotte Eustache Sophie de Fuligny-Damas, Marquise de Grollier à la suite de son mariage (1741-1828), est une peintre française, élève de Jean-Baptiste Greuze et Gérard van Spaendonck ; elle est considérée à son époque comme une grande spécialiste des fleurs, aussi bien sur toile que naturelles.
 Eugénie Servières (1786-1855), peintre française ;
 Georges Servières (1858-1937), musicologue et critique musical français.

Toponyme

 Servières, commune française de Lozère ;
 Servières-le-Château, commune française de Corrèze ;
 Lac de Servières, lac français d’origine volcanique situé dans la chaîne des Monts Dore dans le Puy-de-Dôme.